Ел Анијего има више значења:

 Ел Анијего (Дегољадо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Анијего (Гвемез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику